75. Mistrzostwa świata w podnoszeniu ciężarów odbyły się od 30 września do 7 października 2006 roku w Santo Domingo na Dominikanie. Kobiety wystąpiły w mistrzostwach po raz osiemnasty.

Medaliści

mężczyźni

kobiety

Klasyfikacja medalowa

Tabela medalowa dwuboju

Bibliografia

Przypisy 

Mistrzostwa świata w podnoszeniu ciężarów
2006 w sporcie